Бассе́йная улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга, проходящая от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Нумерация начинается от Кубинской улицы.

История и достопримечательности 
Начало застройки улицы, как и всего близлежащего района относится к 1950-м годам. Название улица получила 14 июля 1954 года по планировавшемуся Южному Обводному каналу (бассейну). Канал должен был проходить от Невы, южнее Володарского моста до Финского залива у Морского торгового порта, а новая улица прокладывалась вдоль будущего канала.

До 1918 года в Петербурге — Петрограде Бассейной улицей была другая — нынешняя улица Некрасова. Именно на ней жил «человек рассеянный» из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Вот какой рассеянный» (1928).

В 1962 и 1964 годах Бассейная улица была продлена. Участок улицы, проходящий в Купчино от Белградской до Софийской улицы, ныне называется улицей Турку (в 1964—1987 годах входила в состав Бассейной). Улицы разделены Витебской (бывшей Царскосельской) железной дорогой и Волковским каналом.

Общественный транспорт 
 Автобус социальный: № 16, 36, 63, 72, 286
 Троллейбус: № 24, 26.

Достопримечательности 
К улице примыкают два парка: от Кубинской улицы до Новоизмайловского проспекта тянется разбитый здесь в 1960-е годы парк Авиаторов, от Московского до проспекта Юрия Гагарина — Московский парк Победы (архитекторы Е. И. Катонин и В. Д. Кирхоглани, заложен 7 октября 1945 года, открыт 7 июля 1946 года).

На углу с Московским проспектом находится так называемый «Генеральский дом» — башня со шпилем  (д. 41/190). Здание планировали построить в 1940—1941 годах по проекту архитекторов Б. Р. Рубаненко, Г. А. Симонова, О. И. Гурьева, С. В. Васильковского и Л. М. Хидкеля и до войны был завершён основной корпус со стороны Московского проспекта. Башня на углу Бассейной была построена уже после войны. В этом доме проходило детство музыканта Виктора Цоя.

Квартал, примыкающий к дому со шпилем, появился также в послевоенные годы. В доме 47 с 1962 по 1975 год жил артист Ефим Копелян, с 1971 по 1990 год — артист Владислав Стржельчик, с 1991 по 1994 год — альпинист Владимир Балыбердин. На доме установлены мемориальные доски.

В 1952—1958 годах появились жилые кварталы между Московским проспектом и Варшавской улицей. При проектировании решались задачи внутриквартальной застройки, создавались зелёные, благоустроенные дворы, продумывались ансамбли, сочетающие площади и высотные доминанты. Проект кварталов был осуществлён Н. Г. Сваричевским. Он же построил дома 27—39 по Бассейной улице.

На Московском проспекте, напротив парка Победы у Бассейной улицы, в 1998 году было построено новое здание Российской национальной (бывшей Публичной) библиотеки. В нём разместились студенческие залы. Вход в здание украшен скульптурами «Правосудие», «Религия», «Театр», «Архитектура», «Механика», «Медицина», «Воздухоплавание», «Виноделие», «Философия», «Музыка», выполненными скульпторами Б. А. Свининым и А. Мурзиным (учеником Свинина).

На территории между Кузнецовской улицей, проспектом Юрия Гагарина, Бассейной улицей и проспектом Космонавтов находился спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (бывший СКК имени Ленина). Строительство было начато в 1970 году, окончено в конце 1979 года. Проект здания разработали советские специалисты — представители ЛенЗНИИЭПа во главе с архитекторами Н. В. Барановым, И. М. Чайко и главными специалистами по конструкциям Елисеевым Юрием Александровичем и О. А. Курбатовым, а выполнил строительство трест № 16 Главленинградстроя под руководством главного инженера А. В. Яхонтова. Здание было построено из отечественных материалов. СКК был открыт 19 мая 1980 года перед Олимпиадой-80. Скульптуры перед входом были установлены в 1981 году. В 2020 году здание было снесено под строительство спорткомплекса СКА Арена.

На участке дома № 21 находится Институт урбанистики (бывший «Ленгипрогор»). 14-этажное здание института было построено в 1966—1969 годах. Его проект выполнили архитекторы «Ленгипрогора». Здание уникально: оно первое в Ленинграде, построенное методом подъёма перекрытий. Оно дало начало монолитному строительству. 13 марта 1998 года в здании произошёл сильный пожар и оно практически полностью выгорело. К 2007 году были отремонтированы семь этажей, после чего восстановлением занялось ООО «Нева-Строй». Однако, бо́льшую часть восстановленного здания отдадут под офисы.

На пересечении с Новоизмайловским проспектом на месте вырубленного 9 мая 2008 года сквера возведено здание Городского суда.

На пересечении с Варшавской улицей находится «памятник поребрику», автор которого ранее также создал памятник Чижику-Пыжику.

Список объектов

Примыкает или пересекает 
С запада на восток:
 Кубинская улица;
 Новоизмайловский проспект;
 Варшавская улица;
 Московский проспект;
 улица Победы;
 проспект Юрия Гагарина;
 проспект Космонавтов;
 Витебский проспект.

Интересные факты 
 В стихотворении Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» (1928) главный герой живёт на улице Бассейной в Ленинграде, правда в нём речь идёт о другой Бассейной. Тем не менее, именно на новой Бассейной улице находится детская библиотека, наименованная в честь С. Маршака.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Петербург и окрестности